

Geografia 
 Castelnuovo Rangone – comune italiano in provincia di Modena, in Emilia-Romagna
 Montale Rangone – frazione di Castelnuovo Rangone, comune italiano in provincia di Modena, in Emilia-Romagna

Musica 
 Al Rangone – musicista e cantautore italiano

Religione 
 Gabriele Rangone – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Landolfo Rangone – cardinale e arcivescovo cattolico italiano

Sport 
 Augusto Rangone – allenatore di calcio, dirigente sportivo e giornalista italiano